Гринішак Олекса Матвійович (1895—1922+) — український диригент, театральний діяч, хорунжий УСС.
 Гринішак Микола Іванович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гринішак Микола Матвійович (1902—1985) — громадсько-політичний діяч. Брат Олеся Гринішака.
 Гринішак Лука Михайлович (1918—1956) — сотник УПА, командир куреня «Бескид» ВО-4 «Говерла», Надвірнянський надрайонний провідник ОУН (1949—1950).
 Пилипенко-Гринішак Катерина (1890?,Таганрог — ?) — українська театральна актриса (субрета) і співачка, відома за виступами в «Театрі Руської бесіди».

Українські прізвища